

Persone
Alberto Banfi (1903-1958) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Alessandro Banfi (1911–...) – calciatore italiano, di ruolo terzino
Alessandro Banfi (1959) – giornalista italiano
Antonio Banfi (1886-1957) – filosofo, accademico e politico italiano
Arialdo Banfi (1913-1997) – politico e partigiano italiano
Attilio Banfi (1909-...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Baffo Banfi, pseudonimo di Giuseppe Banfi (1954) – musicista e compositore italiano
Carlo Banfi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Emanuele Banfi (1946) – glottologo, linguista e accademico italiano
Emilio Banfi (1881–...) – atleta italiano specializzato negli 800 metri piani
Gian Luigi Banfi (1910-1945) – architetto, urbanista e antifascista italiano
János Bánfi (1969) - calciatore ungherese
Lino Banfi, nome d'arte di Pasquale Zagaria (1936) – attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista italiano
Marzio Banfi (1945) – pittore e scrittore svizzero
Raúl Banfi (1914-1982) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
Rosanna Banfi (1963) –  attrice italiana, figlia dell'attore Lino Banfi

Altro
Casa Banfi – edificio storico di Milano
Castello Banfi – edificio militare di Poggio alle Mura, comune di Montalcino
Villa Banfi – residenza privata di Vimercate, antica sede di un convento dei frati francescani